

Cinema e televisione 
 Les Innocents – film del 1987 diretto da André Téchiné
 Les Innocents – film per la televisione del 2006 diretto da Denis Malleval
 Agnus Dei (Les Innocentes) – film del 2016 diretto da Anne Fontaine
 Les Innocents – miniserie televisiva del 2018 diretta da Frédéric Berthe

Letteratura 
 Gli innocenti (Les Innocents) – romanzo di Georges Simenon del 1972

Musica 
 Les Innocents – gruppo musicale pop francese
 Les Innocents – album del gruppo omonimo del 1999